Mara steht für:
 Mara (Film), US-amerikanischer Horror-Film von Clive Tonge (2018)
 Mara (Elektronikfirma)
 Mara (Vorname), weiblicher Vorname
 Mara (Organisierte Kriminalität), kriminelle Vereinigungen in Zentralamerika
 ein Nagetier, siehe Pampashasen
 Mara (Sprache), tibetobirmanische Sprache in Indien
 Mara (Region), Region in Tansania

Mythologie:
 Mara (Buddhismus), buddhistisches Prinzip des Todes und des Unheils
 Māra, höchste Göttin der lettischen Mythologie
 eine Frauenfigur in der slawischen Mythologie, siehe Morena
 eine Selbstbezeichnung von Noomi, der Schwiegermutter Ruts im biblischen Buch Rut

Orte:
 Mara (Saragossa), spanische Gemeinde in der Provinz Saragossa
 Mara (Sardinien), italienische Gemeinde auf Sardinien
 Mara (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș, Rumänien

Gewässer:
 Mara Lake, See in der Provinz British Columbia, Kanada
 Mara (Luganersee), Fluss im Kanton Tessin und in der Provinz Como
 Mara (Rumänien), Fluss in Rumänien im Kreis Maramureș
 Mara (Fluss), Fluss in Ostafrika

Mara ist der Familienname folgender Personen:
 Aday Mara (* 2005), spanischer Basketballspieler
 Adele Mara (1923–2010), US-amerikanische Schauspielerin
 Alessandro Mara (* 1973), italienischer Sänger
 Ann Mara († 2015), US-amerikanische Unternehmerin und Philanthropin
 Antonio Mara, italienischer Maler des 18. Jahrhunderts.
 Bogdan Mara (* 1977), rumänischer Fußballspieler
 Celia Mara (* 1963), brasilianische Singer-Songwriterin
 Elisabeth Mara (1749–1833), deutsche Sängerin
 Friedemann Weckbach-Mara (* 1947), deutscher Journalist, Autor und Politikberater
 George Mara (1921–2006), kanadischer Eishockeyspieler
 Hubert Mara, österreichischer Informatiker
 Johann Baptiste Mara (1744–1808), deutscher Cellist
 John Mara (* 1954), US-amerikanischer Unternehmer
 John Andrew Mara (1840–1920), kanadischer Händler und Politiker
 Kamisese Mara (1920–2004), Präsident von Fidschi 1993–2000
 Kate Mara (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 La Mara (1837–1927), deutsche Musikschriftstellerin, siehe Marie Lipsius
 Lya Mara (1893–1969), deutsche Stummfilmschauspielerin
 Mamoudou Mara (* 1990), guineischer Fußballspieler
 Martina Mara (* 1981), österreichische Medienpsychologin
 Mary Mara (1960–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 Michele Mara (1903–1986), italienischer Radrennfahrer
 Moussa Mara (* 1975), malischer Politiker
 P. J. Mara (1942–2016), irischer Politiker und Senator
 Paul Mara (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Rooney Mara (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Sékou Mara (* 2002), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Tim Mara (1887–1959), US-amerikanischer Football-Funktionär
 Ulrike Mara (* 1946), österreichische Autorin
 Wellington Mara (1916–2005), US-amerikanischer Football-Funktionär

MARA steht als Abkürzung für:
 Marburg University Research Academy, siehe Philipps-Universität Marburg #Wissenschaftliche Einrichtungen
 Marineamt (MarA)

Siehe auch:
 Marra (Begriffsklärung)
 Marat

Abkürzung